El término Lepturus puede referirse a:

 Lepturus, un género de plantas herbáceas;

 Lepturus, un género obsoleto de aves, sinónimo de Euscarthmus.